Revolução Corretiva (Egito) — reforma (oficialmente apenas uma mudança na política) introduzida por Anwar Sadat
Revolução Corretiva na Síria de 1970 — programa de reformas na Síria quando Assad assumiu o poder
Movimento Corretivo — golpe interno no Iêmen do Sul em 1969, em que a facção marxista tomou o poder

Desambiguações de história